

Nom de famille 
Crémieux est un nom de famille commun dans le Vaucluse au , notamment par les personnalités suivantes :
 les membres des différentes bracnches de la famille Crémieux ;
 les personnalités ci-dessous.

Non rattaché :
 François Crémieux (1969), fonctionnaire.

Articles connexes 
 Décret Crémieux, décret du /  concernant l'Algérie.
 Daniel Crémieux, ancienne marque de prêt à porter renommée par la suite Crémieux et Crémieux38, créée par le fondateur éponyme Daniel Crémieux.

Liens externes